Бік — сторона.
 Бік — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, Іспанія.
 Бік — розмовна назва бокової частини гірничої виробки або конструкції тунелю, штольні чи іншої підземної споруди.
 БІК — банківський ідентифікаційний код

Прізвище 

 Бік Володимир Валентинович ( 1959) — колишній начальник Департаменту контррозвідки СБУ, генерал-майор.
 Бік Ігор Гаррієвич ( 1960) — радянський і український футболіст, захисник
 Карін тер Бік ( 1970) — нідерландська спортсменка, веслувальниця, призер чемпіонату світу з академічного веслування, а також Літніх Олімпійських ігор 2000 року.
 Марсель Бік (1914—1994) — засновник і співфундатор компанії Bic

Див. також 
 Ван дер Бік
 Бик